Escambia County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Escambia County, Alabama
 Escambia County, Florida